1. division 2006-07 var turneringen om mesterskabet på niveau 2 i dansk ishockey i sæsonen 2006-07. Turneringen havde deltagelse af 13 hold og indledtes med et grundspil, hvor holdene var opdelt i to regionale puljer, hvor hvert hold spillede 22-24 kampe. Herefter gik otte hold videre til slutspillet med kvartfinaler, semifinaler og finale, som alle blev spillet bedst af tre kampe.

Turneringen blev vundet af Hvidovre Wolves, der vandt grundspillets øst-pulje suverænt, og som i finaleserien besejrede vinderen af vest-puljen, Århus Crocodiles, med 2-1 i kampe. Den afgørende kamp blev spillet i Århus Skøjtehal den 1. april 2007, hvor Hvidovre Wolves vandt med 4-3 på Daniel Rasmussens afgørende mål, efter at have været bagud med 0-3 efter første periode.

Hvidovre Wolves søgte og opnåede licens til den efterfølgende sæson af Superisligaen, hvor holdet stillede op under navnet Totempo HvIK.

Stillinger og resultater

Grundspil 

Grundspillet havde deltagelse af 13 hold og blev spillet i perioden 13. september 2006 - 8. marts 2007. Holdene spillede om otte pladser i slutspillet, og de var inddelt i to regionale puljer med henholdsvis seks og syv hold, der hver spillede om fire slutspilspladser.

Vest-puljen 

De syv hold i vest-puljen spillede tre kampe mod hver af de andre hold i puljen og en kamp mod hver af holdene i øst-puljen, hvilket gav 24 grundspilskampe i alt. De fire bedste hold i puljen gik videre til slutspillet.

Øst-puljen 

De seks hold i øst-puljen spillede tre kampe mod hver af de andre hold i puljen og en kamp mod hver af holdene i vest-puljen, hvilket gav 22 grundspilskampe i alt. De fire bedste hold i puljen gik videre til slutspillet.

Slutspil 

Slutspillet havde deltagelse af otte hold – fire hold fra vest-puljen og fire hold fra øst-puljen, og alle opgørene blev spillet bedst af tre kampe.

Kvartfinaler 

Kvartfinalerne var geografisk opdelt i to landsdele: 
 De fire hold fra vest-puljen blev parret, således at nr. 1 spillede mod nr. 4 og nr. 2 mod nr. 3.
 De fire hold fra øst-puljen blev parret, således at nr. 1 spillede mod nr. 4 og nr. 2 mod nr. 3.

Semifinaler

Finale

Se også 
 Superisligaen 2006-07

Kilder / eksterne henvisninger 
DIU Stats - Statistikoverblik, 1. Division 2006-07 
DIU Stats - Statistikoverblik, 1. Division Playoff 2006-07 
Hockey Archives - Championnat du Danemark 2006/07

Noter 

2006-07
Ishockey i 2006
Ishockey i 2007